MKS Błękitni Orneta – polski klub piłkarski założony w 1949 z siedzibą w mieście Orneta. Rozgrywki piłkarskie prezentują w 4 lidze, gdzie sponsorem tytularnym obecnie jest forBET.

Sukcesy 
 16 miejsce w III lidze – 1994/95
 18 miejsce w III lidze – 1998/99
 Wojewódzki Puchar Polski – OZPN Elbląg – 1978/79, 1999/00

Stadion 
Klub rozgrywa spotkania na Stadionie mieszczącym się przy ul. Sportowej 6 na obiekcie Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ornecie.

Sezon po sezonie

Przypisy 

Kluby piłkarskie w województwie warmińsko-mazurskim
Orneta
Kluby piłkarskie założone w 1949